

Cinema 
 Shipwrecked – film del 1911 diretto da Francis Boggs
 Shipwrecked – film del 1913 diretto da Kenean Buel
 Shipwrecked – film del 1926 diretto da Joseph Henabery

Musica 
 Shipwrecked – singolo dei Genesis del 1997